Cholopow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Nikolajewitsch Cholopow (1932–2003), russischer Musikwissenschaftler und Musiktheoretiker
 Pawel Nikolajewitsch Cholopow (1922–1988), russischer Astronom und Hochschullehrer